Жан Томазини (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер, инструктор ФИДЕ.

Биография 
Чемпион Словении 2012 и 2016 гг. Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Словении 2013 г.

В составе сборной Словении участник пяти Кубков Митропы (2016, 2017, 2018, 2019 и 2021 гг.; турнир 2021 г. проходил в онлайн-формате).

Участник юношеского чемпионатов Евросоюза 2005 и 2007 гг. (в категориях до 12 и до 14 лет), Участник юношеских чемпионатов Европы 2006 и 2007 гг. (в категориях до 12 и до 14 лет). Участник юношеского чемпионата мира 2012 г. (в категории до 18 лет). Участник юниорских чемпионатов мира 2011 и 2013 гг.

Участник личных чемпионатов Европы 2013 и 2019 гг.

Участник чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2016 г.

Семья 
Старший брат — Алёша Томазини (род. 13 апреля 1993), мастер ФИДЕ, чемпион Словении среди юношей 2007 г. (в категории до 14 лет), участник юниорского чемпионата мира 2013 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Жана Томазини на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Жана Томазини на шахматной олимпиаде среди юношей до 16 лет 2010 года
 Выступления Жана Томазини в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет
 Выступления Жана Томазини в личных чемпионатах Европы
 Выступления Жана Томазини в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам